Ushuaia kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Ushuaia,

Argentina 

 Departamento de Ushuaia, kommun, Eldslandet, 
 Ushuaia, provinshuvudstad, Eldslandet, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar